Santiago de Cuba (provincie), een provincie van Cuba
Santiago de Cuba, een historische provincie van Cuba, die in 1905 werd hernoemd tot Oriente
Santiago de Cuba (stad), de hoofdstad van deze provincies